Kanton Seyssel může znamenat:

 Kanton Seyssel (Ain) - francouzský kanton v departementu Ain v regionu Rhône-Alpes
 Kanton Seyssel (Horní Savojsko) - francouzský kanton v departementu Horní Savojsko v regionu Rhône-Alpes